San Jerónimo steht für folgende geographischen Objekte:

in Argentinien:
 Departamento San Jerónimo, Verwaltungseinheit in der Provinz Santa Fe
 San Jerónimo Norte, Ort in der Provinz Santa Fe
 San Jerónimo Sur, Ort in der Provinz Santa Fe

in Guatemala:
 San Jerónimo (Baja Verapaz), Gemeinde im Departamento Baja Verapaz

in Honduras:
 San Jerónimo (Comayagua), Gemeinde im Departamento Comayagua
 San Jerónimo (Copán), Gemeinde im Departamento Copán

in Kolumbien:
 San Jerónimo (Antioquia), Gemeinde im Departamento Antioquia

in Mexiko:
 San Jerónimo (Chiapas), Ort in Chiapas
 San Jerónimo (Durango), Ort in Durango
 San Jerónimo (Comonfort), Ort in Guanajuato
 San Jerónimo (Purísima del Rincón), Ort in Guanajuato
 San Jerónimo (San José Iturbide), Ort in Guanajuato
 San Jerónimo (Guerrero), Ort in Guerrero
 San Jerónimo, anderer Name für San Jeronimito, Ort in Guerrero
 San Jerónimo de Juárez, Ort in Guerrero
 San Jerónimo (El Arenal), Ort in Hidalgo
 San Jerónimo (Huasca de Ocampo), Ort in Hidalgo
 San Jerónimo (San Bartolo Tutotepec), Ort in Hidalgo
 San Jerónimo (Ayotlán), Ort in Jalisco
 San Jerónimo (San Martín Hidalgo), Ort in Jalisco
 San Jerónimo (México), Ort im Bundesstaat México
 San Jerónimo Amanalco, Ort im Bundesstaat México
 San Jerónimo Chicahualco, Stadt im Bundesstaat México
 San Jerónimo Cuatro Vientos, Stadt im Bundesstaat México
 San Jerónimo (Huetamo), Ort in Michoacán
 San Jerónimo (San Lucas), Ort in Michoacán
 San Jerónimo Coyula, Ort in Puebla
 San Jerónimo (Veracruz), Ort in Veracruz
 San Jerónimo (Zacatecas), Ort in Zacatecas

Siehe auch:
 Distrikt San Jerónimo
 San Gerónimo